Jet2.com – brytyjska tania linia lotnicza z siedzibą w Leeds. Obsługuje połączenia do krajów europejskich.

Głównymi węzłami są
port lotniczy Birmingham (BHX), port lotniczy Leeds/Bradford (LBA) i port lotniczy Manchester (MAN). Węzłami pomocniczymi są port lotniczy Belfast-International (BFS), port lotniczy Edynburg (EDI), port lotniczy Newcastle (NCL) i Port lotniczy Glasgow (GLA).

Agencja ratingowa Skytrax przyznała linii trzy gwiazdki.

Kierunki lotów 
Stan na kwiecień 2018 r.

Flota 
W październiku 2022r. flota Jet2.com składała się z 97 maszyn o średnim wieku 15,5 roku:

Linki zewnętrzne 
 Jet2.com 
 Jet2.com

Przypisy 

Brytyjskie linie lotnicze
Leeds
Tanie linie lotnicze